

Села:
 Черче — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Черче — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Черче — Хмельницька область, Чемеровецький район

Черче () — село, Підкарпатське воєводство, Переворський повіт